C8H10O – formula molecolare del 2,6-dimetilfenolo
C8H10O – formula molecolare dell'alcol 2-feniletilico

Formule molecolari